Под названием за́мок Нок () известно три замка в Шотландии:
 Замок Нок (Абердиншир) в области Абердиншир на северо-востоке Шотландии.
 Замок Нок (Ларгс) в городе Ларгс на западном побережье Шотландии (область Норт-Эршир).
 Замок Нок (Скай) на острове Скай на западе Шотландии.